За тех, кто в мо́ре:
 «За тех, кто в море» — пьеса Бориса Лавренёва (1945 год).
 «За тех, кто в море» — фильм, снятый в 1947 году Александром Файнциммером.
 «За тех, кто в море» — песня группы «Машина времени».